Diese Liste enthält die Senatoren der Freien Stadt Frankfurt im Jahr 1825.

Senatoren

Quellen 
 Staats-Kalender der Freien Stadt Frankfurt 1825. S. 17–22

Politik 1825
1825